Скотт Армстронг:
 Армстронг, Скотт (1913—1997) — американский баскетболист.
 Армстронг, Джей Скотт (род. 1937) — американский профессор маркетинга Уортонской бизнес-школы.
 Армстронг, Скотт — американский журналист и писатель, корреспондент The Washington Post.
 Армстронг, Скотт (род. 1959) — американский профессиональный рестлер.
 Армстронг, Скотт (род. 1966) — канадский политик, член Консервативной партии.
 Армстронг, Скотт (род. 1986) — английский регбист.